De FA Cup 1989–1990 was de 109de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. De eerste ronde begon op 18 november 1989. Het toernooi eindigde op donderdag 17 mei 1990 met de tweede finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Allan Gunn. De beker ging voor de zevende keer in de clubgeschiedenis naar Manchester United, dat in de tweede finalewedstrijd met 1–0 te sterk was voor Crystal Palace. Het eerste duel was geëindigd in een 3-3 gelijkspel (na verlenging).

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1990
 Football League Cup 1989/90
 Engels voetbalkampioenschap 1989/90

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1989/90